Valom of De Valom kan betrekking hebben op:
Valom (Groningen), een van de twee noordelijkste plaatsen van Nederland.
De Valom (Friesland).